Despond steht für:

 Despond (Album), Debütalbum der Funeral-Doom-Band Loss (2011)
 Despond (Band), 1995 in Paris gegründete Extreme-Doom-Band